Catalani ima više značenja:
 Catalani, Cuneo
 Catalani, Palermo